Ostrów (ukr. Острів) – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim na Ukrainie.

Położenie 
Na podstawie Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich: wieś w powiecie kamioneckim, położona 5 km od sądu powiatowego w Busku, 2 km zaraz na północ od urzędu pocztowego i stacji kolejowej w Krasnym, na wschód od Kutkorza i Bezbrud.

Przypisy

Bibliografia 
 Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, Warszawa, 1880–1902, s. 706.

Linki zewnętrzne 
 

Województwo lwowskie
Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon buski